«Високосное лето» — советская рок-группа, основанная московским гитаристом-вокалистом Александром Ситковецким и клавишником Крисом Кельми летом 1972 года.

История 
«Високосное лето» было создано из музыкантов московских рок-групп «Аэропорт» и «Садко». В первый состав входили: Александр Ситковецкий (гитара, вокал), Крис Кельми (бас, вокал), Юрий Титов (ударные). Через полгода к группе присоединился вокалист Андрей Давидян. Основу репертуара составляли песни The Beatles и The Rolling Stones. Выступали на школьных вечерах и танцах.

В 1974 году к группе присоединяется бас-гитарист Александр Кутиков, ушедший из «Машины времени». Было принято решение, что Крис Кельми станет клавишником, поскольку он окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Совместными усилиями купили для музыканта электроорган. В том же 1974 году Титов ушёл в армию, вместо него пришёл Анатолий Абрамов.

По предложению Кутикова, музыканты начали сочинять собственные песни, сначала на английском языке, затем — на русском. Позже Кутиков привел в группу рок-поэтессу Маргариту Пушкину, с которой сотрудничал ещё в 1970 году. Тексты песен Пушкиной несли черты психоделической поэзии конца 60-х — начала 70-х, в которых были явные отсылки к композициям The Doors, Джими Хендрикса и др.

В 1975 году группа дала свой первый серьёзный концерт с декорациями, костюмами, дымом и стробоскопом. Выступления состояли из трёх частей: арт-роковая песенная программа (40 минут), опера «Прометей Прикованный» (45 минут), рок-н-роллы (30 минут). Во время выступления, Кельми в темноте натягивал чёрный тренировочный костюм, на котором флюоресцентной краской был нарисован скелет.

В 1975 году Абрамов уходит в «Аракс», вместо него приходит Валерий Ефремов.

По мнению Криса Кельми, вершиной «Високосного лета» стал фестиваль самодеятельных групп в Таллине в 1976 году, где они удивили всех своим шоу и световыми эффектами.

В 1978 году «Високосное лето» участвует в рок-фестивале в Черноголовке, где наряду с «Машиной времени» имеет наибольший успех и получает премии за профессионализм и театрализацию. По воспоминаниям Маргариты Пушкиной, жюри также попеняло музыкантам за «оторванность в текстах от реалий сегодняшнего дня».

В том же 1978 году на речевой студии ГИТИСа были сделаны записи песен, которые официальны были изданы только в 1995 году на CD «Лавка Чудес».

В мае 1979 года группа распалась из-за противоречий между создателями.

После раскола Кельми создал «Рок-ателье», Ситковецкий — «Автограф». Кутиков и Ефремов перешли в «Машину времени». Абрамов в дальнейшем сотрудничал с такими группами, как «Цветы», «Рок-Ателье», «Белый орёл», «Чёрный Кофе» и др.

По мнению Маргариты Пушкиной, «второй такой группы, как „високосники“ не появилось. Она имела свое, специфическое для Москвы звучание, свой сценический образ и огромную армию поклонников».

Состав 
 Александр Ситковецкий — гитара, вокал (1972—1979)
 Крис Кельми (Анатолий Кельми) — клавишные, вокал (1972—1979)
 Александр Кутиков — бас-гитара, вокал (1974—1979)
 Валерий Ефремов — ударные (1975—1979)
 Анатолий Абрамов — ударные (1974—1975)
 Юрий Титов — ударные (1972—1974)
 Андрей Давидян — вокал (1972—1974)

Дискография 
  — «Прометей прикованный» (магнитоальбом).
 1978 — «Високосное лето» (магнитоальбом).
  — «Концерт» (магнитоальбом).
  — «Лавка Чудес» (CD)

Фильмография 
  — Шесть писем о бите

Примечания

Ссылки 
 «Високосное Лето» на сайте rock-book.ru
 О группе «Високосное лето»

Музыкальные коллективы СССР
Рок-группы СССР
Арт-рок
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1972 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы Москвы
Крис Кельми
Александр Кутиков